

События 
 Военные трибуны с консульской властью Луций Юлий Юл, Луций Фурий Медуллин (4-й раз), Луций Сергий Фиденат, Авл Постумий Альбин Региллен, Публий Корнелий Малугинский, Авл Манлий Вольсон Капитолин. В конце года интеррексы Луций Валерий, Квинт Сервилий и Марк Фурий Камилл.
 Война Рима с эквами у Лабиков, где подверглась нападению римская колония.
 Война Рима с вольсками у Анксура.
 Война Рима с Тарквиниями.
 Возвращение в Рим послов из Дельф.
 Избрание трёх интеррексов в Риме.
 В Спарте раскрыт и подавлен заговор Кинадона.
 Афинский полководец Конон по рекомендации тирана Саламина Кипрского Эвагора поступил на персидскую службу .
 Карфагенская армия во главе с Гимильконом высадилась в Панорме и вынудила Дионисия Сиракузского снять осаду Сегесты, а затем отступить к Сиракузам. Взяв Мессану, карфагеняне разбили греческий флот в сражении у Катаны и начали осаду Сиракуз. К Дионисию на помощь прибыл спартанец Фаракид. После долгой осады в армии карфагенян вспыхнула эпидемия.
 397/396 — афинский архонт-эпоним Суниад.

См. также

Примечания